Remchingen steht für:

 Remchingen, eine Gemeinde im Enzkreis in Baden-Württemberg
 Remchingen (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht im Unteren Enztal
 das Landschaftsschutzgebiet Remchingen-Mittleres Pfinztal

Remchingen ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Ludwig von Remchingen (1622–1689), deutscher Adliger, Burgvogt zu Tübingen
 Franz Christoph Sebastian von Remchingen (1689–1777), Großprior des deutschen Malteserordens
 Franz Joseph von Remchingen (1684–1752), kaiserlicher General, württembergischer General
 Wilhelm von Remchingen († 1630), deutscher Jurist und Universitätsbeamter